Pierre Vaneau (1653-1694), sculpteur sur bois du  qui œuvra au Puy et à Monistrol.
 Suzain Vaneau (1747-1803), députés aux États généraux de 1789. 
 Louis Vaneau (1811-1830), polytechnicien mort lors des Trois Glorieuses.
 La station de métro Vaneau à Paris, portant le nom Louis Vaneau.
 Rue Vaneau, dans le  de Paris, qui rend également hommage à Louis Vaneau.